Saraceni
 saracen – średniowieczna moneta
 FV603 Saracen – brytyjski transporter opancerzony